Folgende Fußballspieler tragen den Namen Ademir:

 Ademir de Menezes (1922–1996), brasilianischer Fußball-Nationalspieler und WM-Teilnehmer 1950.
 Ademir Alcântara, ehemals Benfica Lissabon
 Ademir de Barros, ehemals u. a. FC São Paulo
 Ademir da Guia (* 1942), ehemals AC Bangu, SE Palmeiras
 Ademir Roque Kaefer (* 1960), ehemals Cruzeiro EC
 Ademir Vieira (* 1952), ehemals Celta de Vigo